Haldenberg steht für:

Personen:
 Anna Rehlinger von Haldenberg
 Hermann von Haldenberg († 1324)
 Konrad von Hegnenberg, später „von Haldenberg“
 Geschlecht derer zu Haldenberg, Familiengeschlecht

Geografie:
 einen Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Steinach im Ortenaukreis

 einen Berg in der baden-württembergischen Stadt Friedrichshafen im Bodenseekreis
 einen Berg in der baden-württembergischen Stadt Uhingen im Landkreis Göppingen
 einen Berg in der baden-württembergischen Gemeinde Rottenacker

Bauwerke:
 Ruine Haldenberg, Burgruine östlich der baden-württembergischen  Gemeinde Sipplingen im Bodenseekreis
 Burgstall Haldenberg (Mammendorf), Wallanlage beim oberbayerischen Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck

Siehe auch:
 Haldenburg